Delaware este un nume propriu asociat cu mai multe locuri geografice din estul Statele Unite ale Americii. Provenind de la titlul nobiliar De La Warr, se referă cel mai adesea la Colonia Delaware sau la statul Delaware.

Delaware County, în română, Comitatul Delaware, este numele a mai multor comitate din mai multe state ale Statelor Unite ale Americii după cum urmează

 Comitatul Delaware, statul 
 Comitatul Delaware, statul 
 Comitatul Delaware, statul 
 Comitatul Delaware, statul 
 Comitatul Delaware, statul 
 Comitatul Delaware, statul

Vezi și 
 Delaware (dezambiguizare)